Immenhausen ist der Name von geographischen Objekten in Deutschland:
 Immenhausen, Stadt im Landkreis Kassel, Hessen
 Immenhausen (Kusterdingen), Ortsteil der Gemeinde Kusterdingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Immenhausen (Meschede), Ortsteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Immenhausen (Naumburg), Wüstung in der Gemarkung Naumburg, Landkreis Kassel, Hessen

Immenhausen ist der Familienname folgender Person:
 Albrecht Immenhausen, deutsch-schwedischer Maler (ca. 1440–1509) – siehe Albertus Pictor
 Wolfgang Immenhausen (* 1943), deutscher Schauspieler, Galerist, Kunstexperte